Lalage (von griech. λαλαγειν „lallen“) bezeichnet:

 eine Freundin von Horaz in seinen Carmina
 (822) Lalage, einen Himmelskörper des Hauptgürtels
 Lalage (Gattung), eine Gattung der Vogelfamilie der Stachelbürzler
 die weibliche Hauptfigur in Edgar Allan Poes unvollendetem Theaterstück „Politian“ (1835)
 eine weibliche Nebenfigur in Nabokovs Roman „Ada oder Das Verlangen“ (1969)

Siehe auch: Lala